Mercenary – duński zespół metalowy
 Mercenary – album brytyjskiej grupy Bolt Thrower
 Mercenary – amerykańska niezależna wytwórnia płytowa